Русское кладбище:

 Русское кладбище — в Берлине
 Русское кладбище — в Висбадене
 Русское кладбище — в Кронштадте
 Русское кладбище — в Ментоне
 Русское кладбище — в Нагасаки
 Русское кладбище — в Ницце
 Русское кладбище — в Ново-Дивееве
 Русское кладбище — в Пирее
 Русское кладбище — в Уэстфорде
 Русское кладбище — в Херцег-Нови
 Русское кладбище — в Шипке
 Русское кладбище в Петербурге

Кладбища